Hennige ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Hennige (1906–1998), deutscher Fagottist und Hochschullehrer 
 Gerhard Hennige (* 1940), deutscher Leichtathlet und Olympiamedaillengewinner
 Karl Joachim Jacob Hennige (1801–1858), deutscher Unternehmer und Kommerzienrat
 Paul Hennige (1839–1903), deutscher Unternehmer
 Peter Hennige (* 1944), deutscher Autorennfahrer

Siehe auch:
 Hennicke